Nikołaj Komarow (1886–1937)
 Nikołaj Komarow (ur. 1918)
 Nikołaj Komarow (wioślarz)